

Pessoas
Kenney Jones
Michael Kenney
Ben Kenney

Localidades
Kenney (Illinois)

Desambiguação